Андре́й Фролов:
 Фролов, Андрей Александрович (род. 1983) — российский гандболист.
 Фролов, Андрей Владимирович (1909—1967) — кинорежиссёр, режиссёр дубляжа.
 Фролов, Андрей Дмитриевич (1917—1984) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Андрей Игнатьевич (1892—1918) — участник борьбы за Советскую власть в Средней Азии.
 Фролов, Андрей Трофимович (1886—?) — советский партийный деятель. См. также 
 Фролов, Андре (род. 1988) — эстонский футболист.

 Примечания